Cohesie betekent in het algemeen samenhang. Het kan verwijzen naar onder meer:
 Cohesie (natuurkunde)
 Cohesie (taalkunde)
 Sociale cohesie